Вейль — єврейське прізвище.

Відомі носії:

 Андре Вейль — французький математик.
 Герман Вейль — німецький математик.
 Сімона Вейль — французький філософ.
 Сімона Вейль — французький адвокат і політик.

Єврейські прізвища